Derepazarı (district), een Turks district in de provincie Rize
 Derepazarı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Derepazarı